Marl steht für folgende Orte:

 Marl, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Marl (Dümmer), Gemeinde in Niedersachsen

Marl ist der Künstlername folgender Personen:

 Marley Marl (eigentlich Marlon Williams; * 1962), US-amerikanischer Musikproduzent und DJ

MARL ist die Abkürzung für:

 Malta Amateur Radio League, Vereinigung maltesischer Funkamateure

MARL